Ramah (Colorado)
Ramah (Novo México)

Desambiguações de topônimos